Ye kan som auktorsförkortning betyda:

 Chuang Xing Ye
 Chang-yuan Ye

Robotskapade auktorsförkortningar